Theo Jordans (Neukirchen-Vluyn, 26 april 1884 - Venlo, 25 januari 1963) was een Nederlands musicus, componist en schooldirecteur.

Biografie 
In 1908 vestigde hij zich in Venlo, waar hij bij het Collegium Albertinum muziekleraar werd. Hij was kort daarvoor afgestudeerd in zes vakken aan het conservatorium van Keulen: piano, viool, orgel, orkestdirectie, ensemble, en compositie. Ook maakte hij destijds deel uit van het Keulse Gürzenich Orchester, waar hij speelde onder leiding van onder andere Richard Strauss en Gustav Mahler.

In 1912 trouwde hij met de Venlose sopraan Johanna Cornelia Franssen, op haar voorwaarde dat zij Venlo nooit hoefde te verlaten.

In 1915 werd Jordan particulier docent, alsmede organist in de rond de eeuwwisseling gebouwde Don Boscokerk. Drie jaar later verruilde hij deze kerk voor de Sint-Nicolaaskerk om daar koordirigent en organist te worden. 

Jordans richtte in 1915 de Venlose orkestvereniging Onderlinge Kunstbeoefening Naar Vermogen (OKNV) op. In 1930 stichtte hij de Muziekschool Venlo. Onder zijn leerlingen bevonden zich ook bekendere namen, zoals Pierre Palla, Frans Moonen en zijn eigen kinderen en kleinkinderen (onder meer Hein Jordans en Wyneke Jordans).

Naast al dit werk en bezigheden was hij tevens componist van onder andere missen, liederen, cantaten en een groot koorwerk in Venlo.

Zie ook 
 Trans-Cedron
 Sint-Nicolaaskerk (Venlo)
 Muziekschool Venlo

Nederlands pianist
Nederlands componist
Nederlands dirigent
Nederlands organist
Nederlands violist
Muziek in Venlo
Onderwijs in Venlo